Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski che hanno battuto in finale Todd Perry e Thomas Shimada 7-63, 7-63.

Teste di serie 

 Petr Luxa /  David Škoch (primo turno)
 Julian Knowle /  Michael Kohlmann (quarti di finale)

 Jim Thomas /  Tom Vanhoudt (semifinali)
 Karsten Braasch /  Petr Pála (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2003